Сельское поселение Красный Профинтерн — муниципальное образование Некрасовского района Ярославской области. Административный центр — посёлок городского типа Красный Профинтерн.

История 
1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» было образовано городское поселение Красный Профинтерн, границы городского поселения установлены в административных границах рабочего посёлка Красный Профинтерн, Аббакумцевского, Боровского, Вятского, Гребовского, Диево-Городищенского сельских округов. 30 марта 2005 года законом Ярославской области № 17-з городское поселение Красный Профинтерн преобразовано в сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 141 населённый пункт.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Некрасовский район
Красный Профинтерн
Упразднённые городские поселения Ярославской области
Городские поселения, упразднённые в 2005 году